Killers Anonymous ist der Titel folgender Werke:
 Killers Anonymous (Kurzfilm), US-amerikanischer Kurzfilm von Andrew LeMay (2018)
 Killers Anonymous – Traue niemandem, amerikanisch-britischer Spielfilm von Martin Owen (2019)